Jméno a příjmení Antonín Hnátek má více nositelů:

 Antonín Hnátek (malíř) – český malíř (1908–1978), pohřbený na Vyšehradě v Praze
 Antonín Hnátek (politik) – československý politik, senátor za sociální demokraty v letech 1922–1925
 Antonín Hnátek (ředitel) – 1896–1973, ředitel Palaby ve Slaném